|-
|(122251)||2000 OV31|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,124|| align=right|13,87|| align=right|4,215||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122252)||2000 OM38|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,167|| align=right|12,54|| align=right|4,053||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122253)||2000 OW38|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,219|| align=right|11,62|| align=right|4,168||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122254)||2000 OW39|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,197|| align=right|12,23|| align=right|4,131||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122255)||2000 OB41|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,291|| align=right|12,47|| align=right|4,306||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122256)||2000 OA42|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,157|| align=right|4,77|| align=right|3,722||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122257)||2000 OW42|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,139|| align=right|14,38|| align=right|4,312||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122258)||2000 OD44|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,338|| align=right|8,38|| align=right|3,623||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122259)||2000 OH44|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,280|| align=right|6,67|| align=right|3,468||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122260)||2000 OY44|| align=right|15,0|| align=right|2,682|| align=right|0,303|| align=right|13,54|| align=right|4,391||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122261)||2000 OK45|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,115|| align=right|9,32|| align=right|3,786||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122262)||2000 ON46|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,271|| align=right|6,68|| align=right|3,613||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122263)||2000 OX49|| align=right|13,9|| align=right|2,403|| align=right|0,174|| align=right|22,36|| align=right|3,724||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122264)||2000 OO52|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,116|| align=right|7,05|| align=right|3,562||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122265)||2000 OZ52|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,240|| align=right|0,92|| align=right|3,762||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122266)||2000 OR53|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,238|| align=right|13,05|| align=right|4,336||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122267)||2000 OP54|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,086|| align=right|4,50|| align=right|3,577||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122268)||2000 OF57|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,145|| align=right|4,19|| align=right|4,209||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122269)||2000 OH58|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,145|| align=right|4,59|| align=right|3,636||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122270)||2000 OP58|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,252|| align=right|5,54|| align=right|4,024||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122271)||2000 OD61|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,114|| align=right|13,31|| align=right|4,289||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122272)||2000 PV|| align=right|16,1|| align=right|2,662|| align=right|0,287|| align=right|2,74|| align=right|4,342||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122273)||2000 PT1|| align=right|16,2|| align=right|2,531|| align=right|0,252|| align=right|7,29|| align=right|4,025||MBA||3. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(122274)||2000 PH3|| align=right|16,1|| align=right|2,247|| align=right|0,160|| align=right|5,77|| align=right|3,367||MBA||1. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122275)||2000 PG4|| align=right|16,1|| align=right|2,437|| align=right|0,181|| align=right|2,61|| align=right|3,804||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122276)||2000 PJ4|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,141|| align=right|9,91|| align=right|3,487||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122277)||2000 PY4|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,173|| align=right|36,44|| align=right|4,595||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122278)||2000 PD5|| align=right|17,2|| align=right|2,374|| align=right|0,193|| align=right|0,67|| align=right|3,657||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122279)||2000 PE7|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,090|| align=right|12,78|| align=right|4,242||MBA||6. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(122280)||2000 PQ8|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,211|| align=right|4,02|| align=right|3,477||MBA||8. srpna 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(122281)||2000 PS12|| align=right|15,0|| align=right|2,634|| align=right|0,102|| align=right|12,76|| align=right|4,275||MBA||8. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122282)||2000 PD14|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,220|| align=right|3,08|| align=right|3,805||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122283)||2000 PH14|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,248|| align=right|6,27|| align=right|4,328||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122284)||2000 PO14|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,195|| align=right|10,90|| align=right|4,267||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122285)||2000 PM16|| align=right|16,5|| align=right|2,641|| align=right|0,292|| align=right|0,92|| align=right|4,292||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122286)||2000 PQ16|| align=right|16,7|| align=right|2,346|| align=right|0,202|| align=right|1,43|| align=right|3,593||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122287)||2000 PZ16|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,161|| align=right|7,77|| align=right|3,277||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122288)||2000 PG17|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,156|| align=right|7,28|| align=right|4,094||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122289)||2000 PQ18|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,197|| align=right|2,12|| align=right|3,812||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122290)||2000 PS18|| align=right|15,8|| align=right|2,623|| align=right|0,149|| align=right|4,99|| align=right|4,248||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122291)||2000 PN19|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,200|| align=right|8,55|| align=right|3,791||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122292)||2000 PG20|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,175|| align=right|14,87|| align=right|4,228||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122293)||2000 PP20|| align=right|14,3|| align=right|2,665|| align=right|0,115|| align=right|14,52|| align=right|4,351||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122294)||2000 PS20|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,180|| align=right|13,17|| align=right|4,403||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122295)||2000 PH21|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,080|| align=right|7,64|| align=right|3,733||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122296)||2000 PM22|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,197|| align=right|14,14|| align=right|4,279||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122297)||2000 PJ23|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,130|| align=right|4,95|| align=right|3,438||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122298)||2000 PP25|| align=right|15,1|| align=right|2,541|| align=right|0,293|| align=right|15,08|| align=right|4,050||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122299)||2000 PQ25|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,303|| align=right|14,49|| align=right|4,322||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122300)||2000 QF3|| align=right|16,1|| align=right|2,678|| align=right|0,182|| align=right|3,64|| align=right|4,382||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122301)||2000 QQ3|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,253|| align=right|4,28|| align=right|4,079||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122302)||2000 QO4|| align=right|14,8|| align=right|2,727|| align=right|0,196|| align=right|3,22|| align=right|4,503||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122303)||2000 QA5|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,141|| align=right|5,45|| align=right|4,063||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122304)||2000 QT5|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,146|| align=right|6,40|| align=right|3,518||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122305)||2000 QV5|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,084|| align=right|6,13|| align=right|3,775||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122306)||2000 QD6|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,134|| align=right|6,11|| align=right|3,695||MBA||24. srpna 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(122307)||2000 QE8|| align=right|15,9|| align=right|2,524|| align=right|0,235|| align=right|1,30|| align=right|4,010||MBA||25. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(122308)||2000 QJ8|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,132|| align=right|7,22|| align=right|3,454||MBA||25. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(122309)||2000 QV8|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,132|| align=right|5,59|| align=right|3,715||MBA||24. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122310)||2000 QJ9|| align=right|14,8|| align=right|3,147|| align=right|0,115|| align=right|12,78|| align=right|5,582||MBA||21. srpna 2000||Saltsjobaden||A. Brandeker
|-
|(122311)||2000 QL9|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,161|| align=right|7,45|| align=right|4,199||MBA||25. srpna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(122312)||2000 QU9|| align=right|16,4|| align=right|2,601|| align=right|0,268|| align=right|5,20|| align=right|4,194||MBA||24. srpna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(122313)||2000 QL10|| align=right|16,2|| align=right|2,286|| align=right|0,145|| align=right|5,44|| align=right|3,456||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122314)||2000 QS10|| align=right|15,8|| align=right|2,448|| align=right|0,212|| align=right|2,86|| align=right|3,829||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122315)||2000 QO12|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,172|| align=right|1,97|| align=right|3,816||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122316)||2000 QQ12|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,083|| align=right|6,28|| align=right|3,593||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122317)||2000 QU12|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,225|| align=right|2,92|| align=right|3,691||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122318)||2000 QV12|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,268|| align=right|5,39|| align=right|4,407||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122319)||2000 QQ13|| align=right|14,2|| align=right|2,538|| align=right|0,063|| align=right|22,30|| align=right|4,043||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122320)||2000 QX13|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,150|| align=right|4,52|| align=right|4,198||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122321)||2000 QB14|| align=right|17,0|| align=right|2,366|| align=right|0,178|| align=right|1,96|| align=right|3,638||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122322)||2000 QQ15|| align=right|17,1|| align=right|2,553|| align=right|0,243|| align=right|3,12|| align=right|4,079||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122323)||2000 QZ17|| align=right|16,2|| align=right|2,526|| align=right|0,190|| align=right|2,87|| align=right|4,014||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122324)||2000 QO19|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,096|| align=right|13,86|| align=right|4,438||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122325)||2000 QP19|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,211|| align=right|4,18|| align=right|4,308||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122326)||2000 QH20|| align=right|16,4|| align=right|2,414|| align=right|0,175|| align=right|2,33|| align=right|3,751||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122327)||2000 QO20|| align=right|15,7|| align=right|2,428|| align=right|0,181|| align=right|1,48|| align=right|3,782||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122328)||2000 QJ21|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,088|| align=right|7,04|| align=right|4,528||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122329)||2000 QZ22|| align=right|16,3|| align=right|2,487|| align=right|0,111|| align=right|5,73|| align=right|3,921||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122330)||2000 QL23|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,161|| align=right|5,23|| align=right|4,057||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122331)||2000 QY24|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,182|| align=right|11,40|| align=right|4,335||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122332)||2000 QY26|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,232|| align=right|3,47|| align=right|4,322||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122333)||2000 QE27|| align=right|16,5|| align=right|2,409|| align=right|0,226|| align=right|3,08|| align=right|3,739||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122334)||2000 QM28|| align=right|16,9|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|2,98|| align=right|3,639||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122335)||2000 QX28|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,047|| align=right|10,38|| align=right|4,613||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122336)||2000 QS34|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,080|| align=right|28,41|| align=right|4,393||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122337)||2000 QA35|| align=right|17,0|| align=right|2,478|| align=right|0,126|| align=right|2,23|| align=right|3,899||MBA||27. srpna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(122338)||2000 QD36|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,202|| align=right|5,03|| align=right|3,845||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122339)||2000 QG36|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,297|| align=right|2,91|| align=right|4,229||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122340)||2000 QL36|| align=right|14,3|| align=right|3,229|| align=right|0,128|| align=right|4,64|| align=right|5,803||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122341)||2000 QT36|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,126|| align=right|3,51|| align=right|3,510||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122342)||2000 QT37|| align=right|16,4|| align=right|2,480|| align=right|0,212|| align=right|2,37|| align=right|3,905||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122343)||2000 QK38|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,129|| align=right|5,81|| align=right|3,799||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122344)||2000 QR38|| align=right|15,4|| align=right|2,625|| align=right|0,077|| align=right|4,02|| align=right|4,253||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122345)||2000 QW38|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,154|| align=right|2,06|| align=right|3,816||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122346)||2000 QY38|| align=right|16,3|| align=right|2,687|| align=right|0,286|| align=right|1,78|| align=right|4,404||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122347)||2000 QC40|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,193|| align=right|2,13|| align=right|3,696||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122348)||2000 QT40|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,182|| align=right|6,64|| align=right|4,176||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122349)||2000 QH41|| align=right|16,3|| align=right|2,613|| align=right|0,149|| align=right|3,07|| align=right|4,224||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122350)||2000 QB42|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,353|| align=right|9,57|| align=right|4,105||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122351)||2000 QH44|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,127|| align=right|6,67|| align=right|3,608||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122352)||2000 QK44|| align=right|17,2|| align=right|2,411|| align=right|0,182|| align=right|0,41|| align=right|3,743||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122353)||2000 QT44|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,188|| align=right|12,42|| align=right|4,067||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122354)||2000 QX44|| align=right|15,7|| align=right|2,220|| align=right|0,174|| align=right|6,18|| align=right|3,308||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122355)||2000 QU47|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,168|| align=right|1,89|| align=right|3,763||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122356)||2000 QW48|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,172|| align=right|12,13|| align=right|4,368||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122357)||2000 QH49|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,185|| align=right|1,13|| align=right|3,685||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122358)||2000 QM49|| align=right|16,7|| align=right|2,313|| align=right|0,324|| align=right|1,43|| align=right|3,517||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122359)||2000 QS50|| align=right|15,9|| align=right|2,638|| align=right|0,162|| align=right|5,21|| align=right|4,284||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122360)||2000 QJ51|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,137|| align=right|3,86|| align=right|3,607||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122361)||2000 QF52|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,214|| align=right|9,91|| align=right|4,586||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122362)||2000 QG52|| align=right|17,1|| align=right|2,423|| align=right|0,220|| align=right|2,11|| align=right|3,771||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122363)||2000 QK52|| align=right|16,5|| align=right|2,622|| align=right|0,239|| align=right|1,81|| align=right|4,245||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122364)||2000 QH54|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,185|| align=right|2,94|| align=right|3,666||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122365)||2000 QL54|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,208|| align=right|2,96|| align=right|3,676||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122366)||2000 QC57|| align=right|15,4|| align=right|2,870|| align=right|0,008|| align=right|3,03|| align=right|4,862||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122367)||2000 QW57|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,094|| align=right|3,87|| align=right|4,323||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122368)||2000 QZ57|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,118|| align=right|6,83|| align=right|3,785||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122369)||2000 QK58|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,176|| align=right|3,38|| align=right|3,562||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122370)||2000 QA59|| align=right|17,1|| align=right|2,405|| align=right|0,178|| align=right|3,58|| align=right|3,729||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122371)||2000 QH60|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,171|| align=right|14,12|| align=right|4,331||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122372)||2000 QU60|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,166|| align=right|2,75|| align=right|3,809||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122373)||2000 QN61|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,132|| align=right|4,02|| align=right|3,648||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122374)||2000 QO63|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,131|| align=right|7,75|| align=right|3,589||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122375)||2000 QO64|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,179|| align=right|7,69|| align=right|3,402||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122376)||2000 QO65|| align=right|15,6|| align=right|2,729|| align=right|0,280|| align=right|9,56|| align=right|4,508||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122377)||2000 QU65|| align=right|16,5|| align=right|2,646|| align=right|0,256|| align=right|6,78|| align=right|4,304||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122378)||2000 QA66|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,160|| align=right|19,20|| align=right|4,117||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122379)||2000 QG67|| align=right|13,7|| align=right|2,452|| align=right|0,145|| align=right|12,60|| align=right|3,839||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122380)||2000 QA70|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,264|| align=right|15,23|| align=right|4,304||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122381)||2000 QH70|| align=right|16,7|| align=right|2,565|| align=right|0,283|| align=right|18,41|| align=right|4,107||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122382)||2000 QT70|| align=right|15,0|| align=right|2,634|| align=right|0,307|| align=right|30,17|| align=right|4,275||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122383)||2000 QW70|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,274|| align=right|7,11|| align=right|4,095||MBA||26. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(122384)||2000 QU71|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,192|| align=right|6,28|| align=right|4,151||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122385)||2000 QG72|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,146|| align=right|2,34|| align=right|3,501||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122386)||2000 QK72|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,099|| align=right|3,75|| align=right|4,263||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122387)||2000 QQ72|| align=right|16,2|| align=right|2,600|| align=right|0,277|| align=right|2,93|| align=right|4,192||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122388)||2000 QV72|| align=right|16,8|| align=right|2,395|| align=right|0,198|| align=right|1,80|| align=right|3,706||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122389)||2000 QW74|| align=right|16,4|| align=right|2,422|| align=right|0,211|| align=right|2,69|| align=right|3,768||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122390)||2000 QH75|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,090|| align=right|4,41|| align=right|4,387||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122391)||2000 QZ75|| align=right|12,9|| align=right|5,209|| align=right|0,112|| align=right|14,63|| align=right|11,89||JUT||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122392)||2000 QP76|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,141|| align=right|6,33|| align=right|3,801||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122393)||2000 QG77|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,167|| align=right|13,94|| align=right|4,490||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122394)||2000 QN77|| align=right|17,1|| align=right|2,413|| align=right|0,212|| align=right|1,40|| align=right|3,748||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122395)||2000 QR77|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,166|| align=right|1,87|| align=right|4,041||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122396)||2000 QS77|| align=right|15,2|| align=right|2,661|| align=right|0,135|| align=right|11,37|| align=right|4,339||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122397)||2000 QJ79|| align=right|16,1|| align=right|2,678|| align=right|0,161|| align=right|1,78|| align=right|4,382||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122398)||2000 QK79|| align=right|15,9|| align=right|2,701|| align=right|0,202|| align=right|3,39|| align=right|4,439||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122399)||2000 QO79|| align=right|16,3|| align=right|2,595|| align=right|0,256|| align=right|4,45|| align=right|4,181||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122400)||2000 QZ80|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,096|| align=right|4,23|| align=right|4,602||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122401)||2000 QS81|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,128|| align=right|3,95|| align=right|3,801||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122402)||2000 QD83|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,237|| align=right|9,11|| align=right|4,558||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122403)||2000 QL83|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,148|| align=right|6,89|| align=right|3,620||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122404)||2000 QE86|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,124|| align=right|5,88|| align=right|3,549||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122405)||2000 QZ86|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,123|| align=right|5,59|| align=right|3,731||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122406)||2000 QB87|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,111|| align=right|6,86|| align=right|3,753||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122407)||2000 QN87|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,162|| align=right|2,48|| align=right|3,742||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122408)||2000 QV88|| align=right|14,5|| align=right|2,531|| align=right|0,071|| align=right|13,06|| align=right|4,025||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122409)||2000 QE89|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,046|| align=right|10,03|| align=right|3,734||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122410)||2000 QD90|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,112|| align=right|13,75|| align=right|4,301||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122411)||2000 QV90|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,188|| align=right|13,32|| align=right|3,743||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122412)||2000 QV91|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,187|| align=right|11,58|| align=right|4,286||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122413)||2000 QT92|| align=right|15,5|| align=right|2,543|| align=right|0,170|| align=right|2,83|| align=right|4,055||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122414)||2000 QO93|| align=right|16,2|| align=right|2,547|| align=right|0,049|| align=right|2,67|| align=right|4,064||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122415)||2000 QF94|| align=right|16,1|| align=right|2,553|| align=right|0,175|| align=right|5,99|| align=right|4,077||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122416)||2000 QQ95|| align=right|16,5|| align=right|2,410|| align=right|0,204|| align=right|3,02|| align=right|3,742||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122417)||2000 QG96|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,222|| align=right|2,47|| align=right|3,654||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122418)||2000 QP97|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,248|| align=right|8,03|| align=right|4,049||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122419)||2000 QB99|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,299|| align=right|8,69|| align=right|4,585||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122420)||2000 QV100|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,261|| align=right|5,21|| align=right|4,099||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122421)||2000 QZ101|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,259|| align=right|6,49|| align=right|3,288||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122422)||2000 QN102|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,214|| align=right|4,00|| align=right|3,759||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122423)||2000 QM104|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,090|| align=right|9,12|| align=right|3,999||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122424)||2000 QU104|| align=right|15,8|| align=right|2,624|| align=right|0,192|| align=right|32,56|| align=right|4,250||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122425)||2000 QQ107|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,129|| align=right|3,90|| align=right|3,747||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122426)||2000 QY107|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,153|| align=right|4,52|| align=right|3,522||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122427)||2000 QE108|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,150|| align=right|4,47|| align=right|4,292||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122428)||2000 QO108|| align=right|15,4|| align=right|2,808|| align=right|0,133|| align=right|4,66|| align=right|4,705||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122429)||2000 QC109|| align=right|15,8|| align=right|2,539|| align=right|0,165|| align=right|11,36|| align=right|4,045||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122430)||2000 QM111|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,071|| align=right|6,30|| align=right|3,524||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122431)||2000 QP111|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,183|| align=right|9,55|| align=right|4,601||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122432)||2000 QL114|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,161|| align=right|2,27|| align=right|3,641||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122433)||2000 QB115|| align=right|16,1|| align=right|2,463|| align=right|0,123|| align=right|5,42|| align=right|3,865||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122434)||2000 QO115|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,137|| align=right|14,25|| align=right|4,381||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122435)||2000 QJ120|| align=right|15,9|| align=right|2,562|| align=right|0,184|| align=right|2,45|| align=right|4,100||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122436)||2000 QU120|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,232|| align=right|6,06|| align=right|4,059||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122437)||2000 QW120|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,128|| align=right|6,90|| align=right|4,149||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122438)||2000 QC122|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,198|| align=right|6,33|| align=right|3,454||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122439)||2000 QS123|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,273|| align=right|5,50|| align=right|4,073||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122440)||2000 QV125|| align=right|17,2|| align=right|2,570|| align=right|0,209|| align=right|2,82|| align=right|4,118||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122441)||2000 QH126|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,102|| align=right|7,33|| align=right|3,764||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122442)||2000 QU131|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,254|| align=right|14,10|| align=right|4,361||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122443)||2000 QX131|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,230|| align=right|4,10|| align=right|4,161||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122444)||2000 QX133|| align=right|16,0|| align=right|2,508|| align=right|0,172|| align=right|4,60|| align=right|3,971||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122445)||2000 QQ134|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,048|| align=right|5,12|| align=right|3,578||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122446)||2000 QW134|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,166|| align=right|4,76|| align=right|4,011||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122447)||2000 QA136|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,138|| align=right|6,25|| align=right|3,776||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122448)||2000 QP136|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,154|| align=right|5,07|| align=right|3,475||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122449)||2000 QG137|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,114|| align=right|13,43|| align=right|4,287||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122450)||2000 QW138|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,122|| align=right|14,98|| align=right|4,499||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122451)||2000 QY138|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,191|| align=right|1,91|| align=right|3,780||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122452)||2000 QO139|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,120|| align=right|7,29|| align=right|3,653||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122453)||2000 QV139|| align=right|16,0|| align=right|2,749|| align=right|0,225|| align=right|3,28|| align=right|4,556||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122454)||2000 QX140|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,179|| align=right|4,41|| align=right|4,219||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122455)||2000 QK141|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,274|| align=right|5,40|| align=right|4,375||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122456)||2000 QP141|| align=right|15,8|| align=right|2,463|| align=right|0,141|| align=right|6,97|| align=right|3,865||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122457)||2000 QE142|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,069|| align=right|13,40|| align=right|4,177||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122458)||2000 QV144|| align=right|16,4|| align=right|2,327|| align=right|0,196|| align=right|2,90|| align=right|3,549||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122459)||2000 QX144|| align=right|16,0|| align=right|2,562|| align=right|0,219|| align=right|2,64|| align=right|4,099||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122460)||2000 QB146|| align=right|12,0|| align=right|5,220|| align=right|0,078|| align=right|17,89|| align=right|11,93||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122461)||2000 QD146|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,189|| align=right|14,55|| align=right|4,175||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122462)||2000 QB147|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,131|| align=right|8,73|| align=right|3,458||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122463)||2000 QP148|| align=right|15,0|| align=right|2,163|| align=right|0,322|| align=right|8,71|| align=right|3,180||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122464)||2000 QD149|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,120|| align=right|6,55|| align=right|3,843||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122465)||2000 QY149|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,055|| align=right|5,35|| align=right|4,313||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122466)||2000 QM150|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,178|| align=right|13,73|| align=right|4,119||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122467)||2000 QC151|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,291|| align=right|5,36|| align=right|4,161||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122468)||2000 QO154|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,082|| align=right|13,90|| align=right|4,266||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122469)||2000 QK155|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,144|| align=right|10,72|| align=right|4,243||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122470)||2000 QQ155|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,277|| align=right|11,44|| align=right|4,331||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122471)||2000 QR155|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,173|| align=right|14,03|| align=right|4,191||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122472)||2000 QY156|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,189|| align=right|8,90|| align=right|4,102||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122473)||2000 QG162|| align=right|15,0|| align=right|2,658|| align=right|0,066|| align=right|11,08|| align=right|4,333||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122474)||2000 QQ163|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,219|| align=right|9,77|| align=right|3,819||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122475)||2000 QY164|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,082|| align=right|14,24|| align=right|4,227||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122476)||2000 QL165|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,146|| align=right|3,58|| align=right|3,655||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122477)||2000 QO165|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,122|| align=right|3,78|| align=right|4,524||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122478)||2000 QZ166|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,241|| align=right|4,33|| align=right|4,115||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122479)||2000 QH167|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|6,35|| align=right|3,737||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122480)||2000 QR167|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,143|| align=right|5,26|| align=right|3,633||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122481)||2000 QS168|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,090|| align=right|5,95|| align=right|3,654||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122482)||2000 QB169|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,190|| align=right|2,62|| align=right|3,611||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122483)||2000 QK170|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,059|| align=right|3,36|| align=right|4,283||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122484)||2000 QF171|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,193|| align=right|4,15|| align=right|3,791||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122485)||2000 QK171|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,156|| align=right|4,45|| align=right|3,543||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122486)||2000 QW171|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,079|| align=right|6,05|| align=right|3,769||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122487)||2000 QX171|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,154|| align=right|4,43|| align=right|3,630||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122488)||2000 QJ172|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,086|| align=right|6,29|| align=right|3,781||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122489)||2000 QZ174|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,170|| align=right|2,32|| align=right|4,368||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122490)||2000 QF175|| align=right|16,0|| align=right|2,538|| align=right|0,127|| align=right|4,39|| align=right|4,043||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122491)||2000 QV175|| align=right|15,4|| align=right|2,688|| align=right|0,074|| align=right|4,83|| align=right|4,406||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122492)||2000 QP179|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,104|| align=right|6,90|| align=right|3,622||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122493)||2000 QJ180|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,099|| align=right|21,43|| align=right|4,064||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122494)||2000 QS180|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,149|| align=right|8,65|| align=right|4,520||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122495)||2000 QG181|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,143|| align=right|27,45|| align=right|4,297||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122496)||2000 QM184|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,240|| align=right|4,44|| align=right|4,036||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122497)||2000 QM185|| align=right|15,9|| align=right|2,692|| align=right|0,191|| align=right|6,20|| align=right|4,416||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122498)||2000 QL186|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,197|| align=right|6,64|| align=right|3,339||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122499)||2000 QC190|| align=right|16,2|| align=right|2,540|| align=right|0,134|| align=right|15,15|| align=right|4,047||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122500)||2000 QB194|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,153|| align=right|14,19|| align=right|4,200||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek